Уч-Кош (ущелье Трёх гор) — ущелье, каньонобразная долина на Южной берегу Крыма, возле города Ялта.

География 
Уч-Кош расположена в южной части Главной гряды Крымских гор — севернее пгт Советское, что возле города Ялта.

Образовалась на границе Ялтинской и Никитской яйл под действие вод реки Гува (Бала) (притоки Дерекойки), которые прорезали толщу серых и розоватых известняков позднеюрского периода. Над ущельем нависают утёсы (Балан-Кая, Хысыр-Кая, Плакы-Кая). На дне — многочисленные каменные глыбы, ступени и перекаты, на которых весной бывают водопады. 

Расположена в границах Крымского природного заповедника.

Природа 
Склоны укрыты редким лесом с доминирование сосны крымской, изредка встречается тис ягодный, можжевельник высокий. В травяном покрове — борщевик Стевена (Heracleum steveni), камнеломка орошённая (Saxifraga irrigua).

Примечания

Литература 
  — с. 335 УЧ-КОШ
 

Долины Крыма